Троепо́льский — русская фамилия. Ведёт своё начало от прозвища Троепол — человек, получивший в наследство большие земельные наделы. Возможно, образовано от словосочетания «три поля».

Известные носители:
 Троепольский (в монашестве Ксенофонт; 1760-е—1834) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Подольский и Брацлавский, ранее — Владимирский и Суздальский.
 
 Троепольский, Гавриил Николаевич (1905—1995) — русский советский писатель, драматург и сценарист. Лауреат Государственной премии СССР (1975).
 Троепольский, Павел Алексеевич (в монашестве Платон; 1818—1876) — епископ Русской православной церкви.

Троепо́льская — женская форма фамилии Троепольский.
 Троепольская, Наталья Владимировна (Наташа Барбье) — российский дизайнер, журналист и телеведущая («Интерьеры», «Идеальный ремонт»), главный редактор журнала «Мезонин» (с 1998 года).
 Троепольская, Татьяна Михайловна (1744—1774) — трагическая актриса, одна из первых российских профессиональных актрис.